Louredo (Amarante), een plaats in de Portugese gemeente Amarante
 Louredo (Paredes), een plaats in de Portugese gemeente Paredes
 Louredo (Póvoa de Lanhoso), een plaats in de Portugese gemeente Póvoa de Lanhoso
 Louredo (Santa Maria da Feira), een plaats in de Portugese gemeente Santa Maria da Feira
 Louredo (Santa Marta de Penaguião), een plaats in de Portugese gemeente Santa Marta de Penaguião
 Louredo (Vieira do Minho), een plaats in de Portugese gemeente Vieira do Minho